Bear Creek, le ruisseau de l'ours, fait notamment référence à :

Toponymie 

 Bear Creek, une ville dans le comté de Marion en Alabama ;
 Bear Creek, une census-designated place dans le borough de la péninsule de Kenai en Alaska ;
 Bear Creek, une census-designated place située en Californie ;
 Bear Creek, une census-designated place située en Floride ;
 Township de Bear Creek, un township du comté d'Emmet au Michigan ;
 Township de Bear Creek, un township dans le comté de Clearwater au Minnesota ;
 Township de Bear Creek, un township du comté de Chatham en Caroline du Nord ;
 Township de Bear Creek, un township du comté de Luzerneen Pennsylvanie ;
 Village de Bear Creek, une banlieue du comté de Luzerne en Pennsylvanie ;
 Bear Creek, un village du comté de Hays au Texas ;
 au Wisconsin :
 Bear Creek, un village in comté d'Outagamie,
 Bear Creek, une ville du comté de Sauk,
 Bear Creek, une ville du comté de Waupaca.

Cours d'eau 
 Bear Creek, un affluent de la rivière Tennessee en Alabama,
 Bear Creek, un affluent du fleuve San Joaquin en Californie,
 Bear Creek, un affluent de la South Platte, affluent de la rivière Platte au Colorado,
 dans l'Iowa :
 Bear Creek, un affluent de la Upper Iowa River, affluent du fleuve Mississippi,
 Bear Creek, un affluent de la Yellow River en Iowa, affluent du fleuve Mississippi,
 Bear Creek, un affluent de la Rhode River dans le comté d'Anne Arundel au Maryland,
 Bear Creek, une rivière du Minnesota,
 Bear Creek, un affluent de la Pequest River, affluent du fleuve Delaware au New Jersey,
 Bear Creek, une rivière de Caroline du Nord,
 Bear Creek, une rivière de l'Ontario au Canada,
 Bear Creek, un affluent du fleuve Rogue, dans la vallée de laquelle se situe la ville de Medford en Oregon,
 Bear Creek, un affluent de la Lehigh River, affluent du fleuve Delaware en Pennsylvanie,
 Bear Creek, un affluent de la Sonoma Creek dans le comté de Sonoma en Californie,
 Bear Creek, une rivière de l'État de Washington,
 Bear Creek, une rivière du Colorado, affluent de l'Uncompahgre. On y trouve les chutes Bear Creek.

Écoles 
 Bear Creek High School peut faire référence à : 
 Bear Creek High School, une école à Stockton en Californie aux États-Unis,
 Bear Creek High School, une école à Lakewood dans la banlieue de Denver au Colorado,
 Bear Creek Secondary School, une école secondaire à Barrie en Ontario au Canada,
 The Bear Creek School, une école à Redmond dans l'État de Washington aux États-Unis,

Lieux de détente 
 Bear Creek Pioneers Park, un parc de Houston au Texas aux États-Unis,
 Bear Creek Ski and Recreation Area, une station de ski située à Macungie dans la banlieue de Allentown en Pennsylvanie aux États-Unis,

Voir aussi 
 Bearcreek, localité du Montana ;
 Bear Brook ;
 .